Divizia A (1982/1983) – 65. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Petre Grosu, który w barwach klubu Bihor Oradea strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii